Krumpfholz ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich Krumpfholz (* 1925), österreichischer Wasserballer und Olympiateilnehmer 1952 
 Heinz Krumpfholz, österreichischer Wasserballer 

Siehe auch:
 Krumpholz